Серге́й Алекса́ндрович Виногра́дов (род. 16 июня 1965, Москва) — советский и российский актёр театра, кино и дубляжа, режиссёр театра и кино, сценарист и хореограф. Заслуженный артист России (2001).

Биография 
В 1989 году окончил Театральное училище им. Б. Щукина. Работал в театрах Сатирикон (1989—1990), Романа Виктюка (1990-95), театре Луны (с 1997 года). С 1999 года и по настоящее время — актёр и режиссёр Академического театра имени Моссовета.

В 1997 году создал «Театральную компанию Сергея Виноградова». Сыграл на данный момент более 40 ролей в театре и более 40 в кино. Поставил более 20 спектаклей как режиссёр и хореограф. Работает на телевидении: сделал программы о Борисе Виане, Владимире Набокове и Михаиле Плетневе, снял телеверсии спектаклей «Служанки», «Лолита», «Коллекционер», «La Divina», «Иванов и другие», «Набоков, Машенька», «Убийственная любовь». Автор, режиссёр и исполнитель поэтических программ на канале Культура: «Из окна» — по поэзии В. Ходасевича и «Приближение» — по японской поэзии танка.
Принимал участие в проекте телеканала Культура «Мелодия стиха».

В 1999 году получил приз «За лучшую работу хореографа» в спектаклях «Набоков, Машенька» и «Смех во мраке» — на Первом Московском театральном фестивале Владимира Набокова.
В 2010 году — победитель смотра-конкурса «Признание» в номинации «Лучшая режиссура спектакля для взрослых» — за спектакль «Опасные связи» в Рязанском театре драмы.
.
В 2012 году — второй раз стал победителем смотра-конкурса «Признание» в номинации «Лучшая режиссура спектакля для взрослых» — за спектакль «Сладкоголосая птица юности» в Рязанском театре драмы.
29 мая 2013 года избран на должность главного режиссёра Рязанского государственного областного театра драмы, которую занимал в сезоне 2013-14 года. В 2014 году в третий раз стал победителем смотра-конкурса «Признание» в номинации «Лучшая режиссура спектакля для взрослых» за спектакль «Машенька» в Рязанском театре драмы. В марте 2016 года на театральном фестивале «Slavija-2016» в Белграде спектакль Рязанского театра драмы «Машенька» в постановке Сергея Виноградова стал лауреатом и был удостоен диплома и бронзовой статуэтки Дон Кихота.

Член жюри фестиваля «Кинотаврик-2011» в Сочи

Член жюри II Молодежного театрального форума стран Содружества, Балтии и Грузии в Минске в ноябре 2015 года.

В 2017-18 годах — старший преподаватель ВГИК им. С. А. Герасимова — педагог Мастерской Игоря Ясуловича. Поставил дипломный спектакль «Много шума из ничего» (2018 год)

В 2019 году — удостоен Диплома за роль Игнатия Ильича Шпигельского в спектакле театра им. Моссовета «Месяц в деревне» — в номинации «Мужская роль второго плана» — на театральном фестивале-конкурсе «Тургеневская театральная Москва».

С 2004 года активно работает как кинорежиссер, снял более 20 сериалов и несколько телевизионных фильмов.

Творчество

Актёр театра 
 «Геркулес и авгиевы конюшни» — Филей
 «Маугли» — Маугли
 «Служанки» — Мадам, Соланж
 «Иллюзия» — Клиндор
 «Заклятие даоса» — Даос
 «М. Баттерфляй» — Чин, Марк, Судья, Шарплес, Мужчина на вечеринке
 «Лолита» — Неизвестный джентльмен
 «Коллекционер» — Фердинанд Клегг
 «Пена дней» — Колен
 «Ночь нежна» — Дик Дайвер
 «Овечка» — Иаков
 «Квартет для Лауры» — Жак-2
 «Убийственная любовь» — Константин
 «Прекрасен, чуден Божий свет…» — Дон
 «Six. Sax. Sex» — Бруно
 «Путешествие дилетантов» — Князь Мятлев
 «Куколка» — Сильва Вакарро
 «Бюро счастья» — Макс
 «Наш декамерон» — Господин в белом
 «Опасные связи» — Вальмон
 «Кейкуок» — Куфф
 «www.London.ru» — Дэн
 «Ученик дьявола» — Человек от театра
 «Сирано де Бержерак» — Граф де Гиш
 «Venus» — Генри
 «Иисус Христос-суперзвезда» — Царь Ирод
 «Человек и джентльмен» — Альберто де Стефано
 «Старый новый Фауст» — Фауст
 «Набоков, Машенька» — Горноцветов
 «Дама с камелиями» — граф де Варвиль
 «Любовь-кровь» — художник Илья
 «Близость» — Ларри (премьера 20 августа 2009 года, «Белый театр»)
 «Дядя Ваня» — Иван Петрович Войницкий (Рязанский театр драмы), премьера — 29 января 2010 года
 «Веер леди Уиндермир» — лорд Уиндермир (театр Киноактера). премьера — 25 апреля 2010 года
 «Циники» — Илья Петрович Докучаев (театр им. Моссовета, реж. С. Аронин). Премьера — 2 февраля 2012 года
 «Р. Р.Р.» — Мармеладов, бывший чиновник (театр им. Моссовета, реж. Ю. Еремин), премьера — 22 декабря 2012 года
 «Желания переполненного сердца» — Саймон (Куфф) (Рязанский театр драмы, реж. С. Виноградов), премьера — 14 февраля 2014 года
 «Морское путешествие 1933 года» — Левенталь, коммивояжёр (театр им. Моссовета, реж. Ю. Еремин, премьера 21 февраля 2015 года).
 «Да не ходи же ты совсем голой» — господин Вантру (Театральная компания С. Виноградова, реж. С. Виноградов, премьера 19 декабря 2015 года.
 «Энергичные люди» — Брюхатый (театр им. Моссовета, реж. П. Хомский, премьера 21 января 2016 года).
 «Римская комедия» (Дион) — Дион (театр им. Моссовета, реж. П. Хомский, ввод на роль 19 февраля 2016 года)
 «Месяц в деревне» — Шпигельский (театр им. Моссовета, реж. И. Орлов, премьера 12 ноября 2016 года)
 «Ричард III» — король Эдуард IV (театр им. Моссовета, реж. Н. Чусова, премьера 13 сентября 2020 года)

Режиссёр театра 
 «Коллекционер» — в театре Романа Виктюка, затем в «Театральной компании Сергея Виноградова».
 «Пена дней» — в МТЮЗе, новый вариант — в «Театральной компании Сергея Виноградова».
 «Набоков, Машенька» — в «Театральной компании Сергея Виноградова».
 «Убийственная любовь» — в театре имени Моссовета.
 «Six. Sax. Sex» — в «Театральной компании Сергея Виноградова».
 «Опасные связи» — в московском антрепризном театре «Успех».
 «Кейкуок» — в театре имени Моссовета.
 «Venus» — в «Театральной компании Сергея Виноградова».
 «Роковая опечатка» — в театре имени Моссовета.
 «Опасные связи» — новый вариант в Томском частном театре «Версия».
 «Коллекционер» — новый вариант в Томском частном театре «Версия».
 «Набоков, Машенька» — новая версия в Томском частном театре «Версия». Премьера — 17 января 2009 года
 «Кейкуок» — новая версия в Томском частном театре «Версия». Премьера — 14 марта 2009 года.
 «Опасные связи» — новая версия в Рязанском театре драмы. Премьера — 9 октября 2009 года.
 «Веер леди Уиндермир» — в театре Киноактера. премьера — 25 апреля 2010 года.
 «Маске рад» — в томском театре «Версия». Премьера 10 сентября 2010 года.
 «Сладкоголосая птица юности». Рязанский театр драмы. Премьера 18 марта 2011 года.
 «Алхимия любви» (по комедии Шекспира «Много шума из ничего»). Рязанский театр драмы. Премьера 9 декабря 2011 года.
 «Моя любимая обезьянка» (по пьесе Н. Дарка «Мёртвая обезьяна»). Рязанский театр драмы. Премьера 5 апреля 2013 года.
 «Машенька» (по прозе В. Набокова). Рязанский театр драмы. Премьера 22 ноября 2013 года.
 «Желания переполненного сердца» (по пьесе П. Фейблмана «Кейкуок»), Рязанский театр драмы. Премьера 14 февраля 2014 года.
 «Коллекционер» (по книге Джона Фаулза). Рязанский театр драмы. Премьера 5 марта 2014 года.
 «Да не ходи же ты совсем голой» (по комедии Жоржа Фейдо). Театральная компания С. Виноградова, премьера 19 декабря 2015 года.
 «Васса» (по пьесе М. Горького «Васса Железнова», 1 и 2 вариант) — Театр им. Моссовета, премьера 7 января 2018 года.
 «Много шума из ничего», Мастерская И. Ясуловича, ВГИК, режиссёр выпускного спектакля (премьера 18 января 2018 года).

Работы хореографа в театре 
 «Коллекционер» — Театр Романа Виктюка, реж. С. Виноградов, 1993 год.
 «Жак Оффенбах, любовь и тру-ля-ля» — МТЮЗ, реж. Г. Яновская, 1996 год.
 «Can-Can» — Abo svenska teater, город Турку, Финляндия, реж. Г. Яновская, 1996 год.
 «Пена дней» (первый вариант) — МТЮЗ, реж. С. Виноградов, 1996 год.
 «Ночь нежна» — Театр Луны, реж. С. Проханов, 1997 год.
 «Набоков, Машенька» — ТКСВ, реж. С. Виноградов, 1997 год.
 «Смех во мраке» — Театр Сфера, реж. Е. Еланская, 1997 год.
 «Лунный свет, медовый месяц» — (антрепризный спектакль), реж. Т. Догилева, 1998 год.
 «Убийственная любовь» — Театр им. Моссовета, реж. С. Виноградов, 1998 год.
 «Six. Sax. Sax» — ТКСВ, реж. С. Виноградов, 1999 год.
 «Путешествие дилетантов» — Театр Луны, реж. С. Проханов, 1999 год.
 «Куколка» — Театр им. Моссовета, реж. П. Хомский, 1999 год.
 «Пена дней» (второй вариант) — ТКСВ, реж. С. Виноградов, 2000 год.
 «Мамаша Кураж и её дети» — Театр им. Моссовета, реж. П. Хомский, 2000 год.
 «Опасные связи» — La’Театр, реж. С. Виноградов, 2001 год.
 «Venus» — ТКСВ, реж. С. Виноградов, 2002 год.
 «Роковая опечатка» — Театр им. Моссовета, реж. П. Хомский, С. Виноградов, 2003 год.
 «Любовь — кровь» — La’Театр, реж. В. Дубровицкий, 2004 год.
 «Маске рад» — Томский театр «Версия», реж. С. Виноградов, 2010.
 «Сладкоголосая птица юности». Рязанский театр драмы, реж. С. Виноградов, 2011 год.
 «Алхимия любви» Рязанский театр драмы, реж. С. Виноградов, 2011.
 «Моя любимая обезьянка», Рязанский театр драмы. Премьера 5 апреля 2013 года.
 «Морское путешествие 1933 года» — театр им. Моссовета, реж. Ю. Ерёмин, премьера 2015 года.
 «Да не ходи же ты совсем голой» (по комедии Жоржа Фейдо). Театральная компания С. Виноградова, премьера 19 декабря 2015 года.

Актёрские работы в кино 
  — Преступление лорда Артура — лорд Артур
  — Патриотическая комедия —  Макс
  — Сотворение Адама — Филипп
  — Не стреляйте в пассажира! — Роман
  — Мания Жизели — Антон Долин
  — Несут меня кони… — Николай Васильевич Эйлер
  — Странное время — Алексей
  — Графиня де Монсоро (ТВ) — граф де Келюс
  — На ножах — Иосаф (Жозеф) Платонович Висленёв, нигилист, приятель Горданова
  —  — Самозванцы — Роман
  — Страстной бульвар — Леонид, в прошлом танцовщик балета, бывший друг Андрея Соколова
  — Дом для богатых — Георгий Максимов
  — Дневник его жены — Аля
  — Третьего не дано — Сергей Новицкий
  — Чёрная комната — Моцарт (новелла «Моцарт и Салье»)
  — На углу, у Патриарших 2 — Борис Китаин, бизнесмен
  — Повелитель луж — шкипер
  — За кулисами — Кирилл Владимирович
  — Светские хроники —  Макс
  — Красный четверг / I kokkini pempti — Алексей
  — Сармат — Павел Иванович
  — Грехи отцов — Павел Поляков
  — Возвращение Титаника 2 — Никей (Николай Махновский)
  — Ключи от бездны: Операция «Голем» — Джон Ди
  — На углу, у Патриарших 4 — Борис Михайлович Китаинб
 2005 — Слепой 2 — Отец Александр, главарь секты (серия «Ангел номер 5»)
  — Парижская любовь Кости Гуманкова — Пековский
  — Ловушка для полтергейста — Сергей Валентинович
  — Адъютанты любви — Дмитрий Мокеевич Неврев, муж Аглаи Ланской, отчим Варвары Ланской.
  — Оперативный псевдоним 2: Код возвращения — Андрей Каймаченко
  — Капкан — Майоров
  — Бомжиха 2 — адвокат Игорь Тасевич
  — Голоса — бизнесмен Уваров
  — А счастье где-то рядом — дядя Таси
  — Срочно в номер 3: На службе закона — Владислав Жаров
  — Лесник. Продолжение — Шерстобитов
  — Шрам — Борис Кусков
  — Оборванная мелодия — Борис Евгеньевич Егоров

Режиссёрские работы в кино и на телевидении 
 2001 — Набоков, Машенька — телеверсия спектакля
 2003 — Убийственная любовь — телеверсия спектакля
 2004 — Из окна — поэтическая программа по стихам В. Ходасевича
 2004 — Искушение Титаника
 2005 — Оперативный псевдоним-2. Код возвращения
 2006 — Приближение — поэтическая программа по японской поэзии танка
  — Тюрьма особого назначения (12 серий)
  — Репетитор
  — Ермоловы (совместно с В. Краснопольским и В. Усковым, 32 серии)
  — Огни большого города (24 серии)
  — Мой грех
  — Гражданка начальница. Продолжение
  — Срочно в номер-3 (фильмы 1-6)
  — Учитель в законе. Возвращение
  — Дельта (совместно с Сергеем Лялиным, 15 серий из 24-х)
  — Лесник (фильмы 46, 47, 48)
  — Курортная полиция (20 серий)
  — Дельта. Продолжение (фильмы 1—5)
 2019 — Сашкина удача (4 серии)
 2020 — По законам военного времени. Победа! (4-й сезон)
 2021 — Воспитательница (4 серии)
 2021 — По законам военного времени (5-й сезон) 
 2022 — Формула преступления (режиссёр, шоураннер) (в производстве)
 2022 — Хвостолюбы (в производстве)

Сценарные работы в кино 
  — Тюрьма особого назначения
 2009 — Огни большого города
 2011 — Гражданка начальница. Продолжение

Примечания 

Режиссёры Рязанского областного театра драмы
Персоналии:Театр «Сатирикон»
Персоналии:Театр Романа Виктюка
Персоналии:Театр Луны
Персоналии:Театр им. Моссовета
Режиссёры Театра-студии киноактёра
Театральные режиссёры XXI века